De COSAFA Cup 2016 was de zestiende editie van dit voetbaltoernooi georganiseerd door de COSAFA (Council of Southern Africa Football Associations). Het toernooi werd gehouden van 11 tot en met 25 juni in Namibië. Oorspronkelijk zou het toernooi in mei plaatsvinden, maar dit werd later verplaatst naar juni omdat het toernooi anders te snel volgde op het einde van de competitie in Zuid-Afrika.

Deelnemende teams
Comoren nam niet deel aan dit toernooi.

Stadions

Groepsfase
8 ploegen streden in 2 groepen om 2 plekken in de kwartfinales. De wedstrijden werden in juni 2016 gespeeld. De loting voor de groepsfase van het toernooi vond plaats op 28 april 2016 in Windhoek.

Groep A

Groep B

Knock-outfase
De verliezers van de kwartfinale speelden in de verliezersronde om plek 5 tot en met 8. De winnaars van de kwartfinale speelden in de halve finale voor plek 1 tot en met 4.

Kwartfinale

Verliezersronde

Halve finale

5e/6e plaats

Halve finale

3e/4e plaats

Finale

Doelpuntenmakers
5 doelpunten
 Felix Badenhorst

3 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

Voetbal in 2016
Voetbal in Namibië
COSAFA Cup
Sportevenement in Namibië